Kernville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kernville (Kalifornien)
 Kernville (Oregon)
 Kernville (Pennsylvania)